«История О» () может означать:
 «История О» — эротический роман Доминик Ори (1954), а также его экранизации:
 «История О» — фильм Жюста Жакена (1975).
 «» — фильм  (1984).
 «» — комикс  (1975).